Kateřinice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kateřinice (okres Nový Jičín)
 Kateřinice (okres Vsetín)